Ново Село Палањечко је насељено место у саставу Града Сиска, Хрватска.

Становништво 

На попису становништва 2011. године, Ново Село Палањечко је имало 519 становника.

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Ново Село Палањечко је имало 585 становника, следећег националног састава:

Спољашње везе 

Сисак
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској